Gentry puede hacer referencia a:

Sociología 
 Gentry, término que engloba la clase social formada por la alta burguesía y la baja nobleza, normalmente británica.

Personas 
 Howard Scott Gentry (1903 - 1993), botánico estadounidense, identificado por la abreviatura Gentry.
 Alwyn Howard Gentry (1945 - 1993), botánico estadounidense, identificado por la abreviatura A. H. Gentry.
 Alvin Gentry (1945), entrenador estadounidense de baloncesto.
 Arvel Gentry (1933 - 2015), aerodinamicista estadounidense, identificado por la abreviatura A. Gentry.

Lugares 
 Gentry, localidad estadounidense del estado de Arkansas.
 Gentry, localidad estadounidense de Misuri.
 El Condado de Gentry (county), también en Misuri, que incluye la localidad anterior.